Jack Lang (Frans politicus), (1939),  oud-minister van cultuur en van onderwijs in Frankrijk
 Jack Lang (Australisch politicus), (1876–1975), premier van de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales 
 Jack Lang (sportjournalist), journalist en official van de Baseball Writers Association of America